Cima dell'Uomo o Cima Uomo possono riferirsi a:
Cima dell'Uomo – montagna nelle Alpi Lepontine
Cima dell'Uomo – montagna nelle Dolomiti di Fassa
Cima dell'Uomo – montagna nelle Dolomiti di Brenta
Cima dell'Omo – montagna nell'Appennino Tosco-Emiliano